CP steht für:
 Clipperton-Insel (ISO-3166-1-Code)
 Bolivien, Luftfahrzeugkennzeichen
 Canadian Airlines International (IATA-Code), ehemalige kanadische Fluggesellschaft
 Canadian Pacific Air Lines (IATA-Code), ehemalige kanadische Fluggesellschaft
 Canadian Pacific Railway, kanadische Eisenbahngesellschaft
 Chemins de fer de Provence, französische Eisenbahngesellschaft
 Chrysler CP, PKW-Modell aus dem Jahr 1932
 Comboios de Portugal, staatliche portugiesische Eisenbahngesellschaft

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Zivilschutz
 Großbritannien: Swansea
 italienisches Kfz-Sonderkennzeichen für Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Küstenwache
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Norwegen
 Türkei:
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

in Politik und Verwaltung für:
 Civil parish, eine kommunale Verwaltungseinheit im Vereinigten Königreich
 Cooperativ Partner, jährliches NATO Marinemanöver
 Comes Palatinus, Pfalzgraf
 Congregatio Passionis Jesu Christi, katholische Ordensgemeinschaft
 Consenso Popular, bolivianische Partei
 Konserwatiewe Party, ehemalige Partei in Südafrika

in der Wirtschaft für:
 Corporate Publishing, journalistische, periodische Unternehmenskommunikation
 Corporate Purpose, über die Gewinnorientierung hinausgehender höherer Zweck einer wirtschaftlichen Organisation oder eines Unternehmens
 , Art von Geldmarktpapier
 Charoen Pokphand, Mischkonzern (v. a. Agrar- und Nahrungsmittelbranche) mit Sitz in Thailand
 Chemiepalette, Lademittel für Waren der chemischen Industrie
 Cinema Photographic, Typenbezeichnung der Lighting Industry Federation für Leuchtmittel
 Commercial Press, chinesischer Verlag
 , Vorschlag für einen Vertrag

im Erziehungs- und Sozialwesen samt Strafrecht und Freizeitindustrie für:
 Campingplatz, ein abgegrenztes (häufig umzäuntes) Gelände, auf dem Camping möglich ist, d. h. also der Aufenthalt mit Zelten, Wohnwagen oder Wohnmobilen
 Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands und Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Sammelbegriff für die evangelischen Pfadfinder Deutschlands
 Collegium Polonicum, gemeinsame Einrichtung der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und der Adam-Mickiewicz-Universität Posen in Słubice
 Credit point(s), im Bachelor-/Master-Studiensystem Leistungspunkt(e) zur Messung des Arbeitsaufwands
 , siehe Kinderpornografie

in der Mathematik/Informatik für:
 Certificate Policy, Regeln für die Anwendbarkeit von digitalen Zertifikaten
 Charakteristisches Polynom, Begriff aus dem mathematischen Teilgebiet der linearen Algebra
 Component Pascal, Programmiersprache
 cp (Unix), ein Unix- und Linux-Befehl zum Kopieren von Dateien

in der Chemie für:
 Cassiopeium, im deutschen Sprachraum früher gebräuchlicher Name für das 71. Element, Lutetium
 Cellulosepropionat, Biopolymer
 Chlorparaffine, chemisches Stoffgemisch
 Chlorphenole, Gruppe von chemischen Verbindungen
 2-(5-Cyanotetrazolato)pentaammincobalt(III)-perchlorat, Explosivstoff, CAS-Nummer 70247-32-4
 als Cp für Cyclopentadienyl-Anion, aromatischer Ligand in der Chemie

in der Physik für:
 als CP für CP-Symmetrie, Symmetrie in der Elementarteilchenphysik
 als cP für Centipoise (auch cps, cp oder cPs): Nichtgesetzliche Einheit der dynamischen Viskosität; 1 cP = 1 mPa·s
 als cp für Druckbeiwert, Größe der Dimension Zahl zur Beschreibung der Druckverteilung aerodynamischer Profile
 und Spezifische Wärmekapazität von Gasen bei konstantem Druck
 als CP für Leistungsbeiwert, Größe der Dimension Zahl für die genutzte Leistung zur vorhandenen oder eingesetzten Leistung
 Cloud Point, Kälteeigenschaft von Mitteldestillaten

in der Medizin für:
 Caeruloplasmin, ein Kupferspeicherprotein mit Ferroxidaseaktivität
 Caries profunda, Befund in der Zahnmedizin
 Centralised Procedure, Zulassungsverfahren in Europa für Medikamente
 Cerebralparese, durch Störungen des Nerven- und Muskelsystems hervorgerufene Behinderung
 Chronische Pankreatitis, chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse
 Chronische Polyarthritis, häufigste entzündliche Erkrankung der Gelenke

in der Sprachwissenschaft für:
 Complementizer phrase, eine grammatische Einheit. Siehe Komplementierer.

als Versandkennzeichen
 Der CP-Versand ist eine Rücksendeart für Online-Bestellungen. CP steht hierbei für "customer paid", also der Empfänger der Sendung trägt die Kosten der Rücksendung

Cp steht für:
 Prozessfähigkeitsindex Cp, Kennzahl zur statistischen Bewertung eines Prozesses

cp (auch cp. oder c.p.) steht für:
 capricornus (Steinbock), astrologisches Kürzel für das Tierkreiszeichen
 ceteris paribus, wissenschaftliche Betrachtungsweise
 compare („vergleiche“), siehe Liste lateinischer Abkürzungen#cp
 cum pertinentiis, lateinisch „mit Zubehör“

Siehe auch:
 C&P

Abkürzung